Gorgān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kargān-e Qadīm, ort, Östazarbaijan, 
 Gorgan, stad, Golestan, 
 Rūd-e Gorgān, vattendrag, Golestan, 
 Gorgan (shahrestan), delprovins, Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar